Let Me Go – singel Avril Lavigne z płyty Avril Lavigne
Let Me Go – singel zespołu Cake